Marktapotheke steht u. a. für
 Hagenmarkt-Apotheke, Braunschweig
 Markt-Apotheke (Bretten)
 Marktapotheke (Meißen)
 Marktapotheke (Volkach), ehemalige Apotheke in Volkach, Bayern, siehe Hauptstraße 22 (Volkach)
 Markt-Apotheke (Wiedenbrück)